Карло Велики, Оче мој () је национална химна Андоре. Текст је написао Енрик Марфану Бонс (-{Enric Marfany Bons}-) (1871-1942), док је музику компоновао Џон Бенлок и Виво (-{Joan Benlloch i Vivó}-) (1864-1926). Химна је званично усвојена 1921.

Стихови

Спољашње везе 
 Химна Андоре 

А
Андора